Kallenkari kan syfta på följande platser:

Finland 

1.  Kallenkari (ö i Satakunta, Björneborg),  (1 ha)
2.  Kallenkari (ö i Satakunta, Raumo),  (1 ha)
3.  Kallesholmen, ö, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar